, es el sobrenombre de dos pequeñas islas japonesas:

 Isla de Hashima, en la prefectura de Nagasaki.
 Mitsukejima, en la prefectura de Ishikawa.